Leccinum is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Boletaceae.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bestaat het geslacht uit 133 soorten (peildatum maart 2022):

Boletaceae
Schimmelgeslacht